

Botanique 
 Le nom jonc est donné à plusieurs plantes.

 Les joncs véritables sont des plantes du genre Juncus et de la famille des Juncaceae.

 Les joncs à coton ou linaigrettes sont des plantes du genre Eriophorum et de la famille des Cyperaceae.

 Le jonc de vannerie, Schoenoplectus lacustris, est une espèce de la famille des Cyperaceae.

Bijouterie 
 Un jonc est un anneau circulaire porté en bracelet ou en bague.

Bâtiment 
 Un jonc est un habillage généralement en PVC des arêtes d'angles ou basses des enduits extérieurs grattés.

Mécanique 
 Un jonc d'arrêt est un anneau élastique fendu posé sur un arbre ou un alésage afin d'effectuer un blocage en translation.